a vadkörte népies neve
 Vackor, a piszén pisze kölyökmackó, Kormos István verses meséinek hőse
 Vackor néni, a South Park egyik szereplője
 William Shakespeare Szentivánéji álom című művének egyik szereplője